Bolivar Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bolivar Creek (Alabama), im Shelby County
 Bolivar Creek (Arkansas), im Poinsett County
 Bolivar Creek (Oregon), im Coos County